Église San Girolamo peut désigner:
 Église San Girolamo, église catholique de Venise, en Italie ;
 Église San Girolamo della Carità, église de Rome ;
 Église San Girolamo dei Ciechi, église du centre historique de Naples ;
 Église San Girolamo delle Monache, église du cœur historique de Naples ;

Voir aussi